Take Me Out to the Ball Game est une chanson écrite par Jack Norworth et Albert Von Tilzer en 1908, qui est devenue l'hymne non officiel du baseball.
  est un film réalisé par Gilbert M. Anderson en 1910.
 Take Me Out to the Ball Game est un film réalisé par Busby Berkeley en 1949.